Emilio Magoni, propr. Vincenzo Emilio Magoni (1867-1922) – scultore e pittore italiano
Lara Magoni (1969) – politica, ex sciatrice alpina e dirigente sportiva italiana
Livio Magoni (1963) – allenatore di sci alpino italiano
Oscar Magoni (1967) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Paoletta Magoni, propr. Paola Magoni (1964) – ex sciatrice alpina italiana
Petra Magoni (1972) – attrice e cantante italiana